Osoby o tym nazwisku:
 Eftimios Christodulu – grecki ekonomista, bankowiec i polityk
 Jeorjos Christodulu – cypryjski piłkarz
 Marios Christodulu – cypryjski piłkarz 
 Teodoros Christodulu – cypryjski narciarz alpejski